

Cinema 
Julius Caesar – cortometraggio muto del 1908 
Julius Caesar – cortometraggio muto del 1913 diretto da Allen Ramsey 
Julius Caesar – film del 1950 diretto da David Bradley
Giulio Cesare (Julius Caesar) – film del 1953 diretto da Joseph L. Mankiewicz
23 pugnali per Cesare (Julius Caesar) – film del 1970 diretto da Stuart Burge

Musica 
Julius Caesar – album degli Smog del 1993

Persone 
Giulio Cesare (Julius Caesar) – militare e politico romano
Julius Caesar – giudice e politico inglese
Julius Caesar – giocatore di cricket inglese

Teatro 
Giulio Cesare (Julius Caesar) – tragedia di William Shakespeare

Televisione 
Julius Caesar – film TV del 1938 diretto da Dallas Bower
Julius Caesar – serie televisiva britannica del 1963